Флаг муниципального образования Алекса́ндровское сельское поселение Ейского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 1 июня 2010 года решением Совета Александровского сельского поселения № 42 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6455.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Александровского сельского поселения в жёлтом, синем, зелёном и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В трижды пересечённом и в каждом пересечении скошенном: лазурью и золотом, зеленью и золотом, чёрным и золотом поле в золоте три зелёные листа акации (по одному в каждой золотой части), положенные сообразно скошениям».

Символика 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Изображение листьев акации аллегорически указывает на исторический факт, связанный с переселением в XIX веке на берега Ей вначале — немецких колонистов, а позже — малороссийских крестьян.

Акация — символ переселения, она также символизирует стойкость, жизнеспособность, дружбу.

Жёлтый цвет (золото) символизирует солнечный свет, процветание, достаток, стабильность, почёт и уважение, а также аллегорически указывает на хлебные нивы.

Синий цвет (лазурь) символизирует чистое небо, безупречность, движение вперёд и целеустремлённость, настойчивость и упорство, а также аллегорически указывает на Ейский лиман, омывающий земли поселения с севера.

Зелёный цвет символизирует природу, плодородие, жизнь, здоровье, а также аллегорически указывает на государственный лесопитомник и сады поселения.

Чёрный цвет символизирует постоянство, мудрость, достоинство и аллегорически указывает на плодородные чернозёмные степи.

Сочетание жёлтого и чёрного цвета, является традиционным сочетанием цветов, для переселившихся на берега Еи немецких колонистов, а сочетание жёлтого и синего цвета — традиционны для малороссийских переселенцев.

Полотнище флага, разбитое на шесть частей, аллегорически указывает на количество населённых пунктов в составе поселения.

Примечания 

Акация в геральдике